Surinaamse Wielren Unie, de officiële wielrenbond van Suriname
 SWU Thymos, het overkoepelende orgaan van Wageningse studentensportverenigingen